Чо Йон Джин (,  18 серпня 1954, Пхаджу) — південнокорейський футболіст, що грав на позиції захисника. По завершенні ігрової кар'єри — тренер.

Виступав за декілька корейських і американських клубів, а також національну збірну Південної Кореї, у складі якої провів понад 100 матчів і був учасником двох кубків Азії та чемпіонату світу 1986 року.

Клубна кар'єра 
Народився 18 серпня 1954 року в місті Пхаджу. Починав грати у футбол 1977 року у команді «Ферст Банк». Наступні два роки присвятив військовій службі під час якої грав за футбольну команду корейського ВМФ «РОК Неві», після чого повернувся до «Ферст Банк».

1981 року переїхав до США, прийнявши пропозицію приєднатися до команди «Портланд Тімберс», в якій провів два роки. Згодом протягом 1983 року захищав кольори  «Чикаго Стінг».

1984 року повернувся на батьківщину, де до завершення кар'єри у 1987 році грав за «Лакі-Голдстар».

Виступи за збірну 
1975 року дебютував в офіційних матчах у складі національної збірної Південної Кореї.

У складі збірної був учасником кубка Азії з футболу 1980 року у Кувейті, де разом з командою здобув «срібло», кубка Азії з футболу 1984 року в Сінгапурі, а також чемпіонату світу 1986 року у Мексиці.

Загалом протягом кар'єри у національній команді, яка тривала 12 років, провів у формі головної команди країни 104 матчі, забивши 1 гол.

Кар'єра тренера
Розпочав тренерську кар'єру відразу ж по завершенні кар'єри гравця, 1987 року, приєднавшись на наступні чотири роки до тренерського штабу клубу «Лакі-Голдстар».

Згодом протягом 1999 року тренував молодіжну збірну Південної Кореї.

Статистика виступів

Статистика виступів за збірну

Титули і досягнення 
 Переможець Азійських ігор: 1978, 1986
 Срібний призер Кубка Азії: 1980

Посилання 

південнокорейські футболісти
південнокорейські футбольні тренери
Гравці збірної Південної Кореї з футболу
Гравці кубка Азії з футболу 1980
Гравці кубка Азії з футболу 1984
Гравці чемпіонату світу з футболу 1986
Футболісти «Портленд Тімберз»
Футболісти «Чикаго Стінг»
Футболісти «Сеула»
Тренери ФК «Сеул»
Тренери молодіжної збірної Південної Кореї з футболу
південнокорейські футбольні легіонери
Футбольні легіонери у США
Уродженці Пхаджу
Футболісти, які зіграли 100 і більше матчів за збірну